Г'юїтт () — англомовне прізвище, а також похідний від нього топонім.

Персоналії 
 Г'юїтт (прізвище)

Топонім

Г'юїтт — місто, штат Міннесота
 Г'юїтт — місто, штат Техас
 Г'юїтт — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Г'юїтт — селище в окрузі Вуд, штат Вісконсин